Masaya Nakamura peut désigner :
 Masaya Nakamura (acteur) ;
 Masaya Nakamura (homme d'affaires).
 Masaya Nakamura (photographe) (1926-2001).